Entende-se por autenticidade a certeza de que um objeto (em análise) provém das fontes anunciadas e que não foi alvo de mutações ao longo de um processo. Na telecomunicação, uma mensagem será autêntica se for, de fato, recebida na íntegra, diretamente do emissor. 

Outra definição de Autenticidade seria a identificação e a segurança da origem da informação. O nível de segurança desejado, pode se consubstanciar em uma "política de segurança" que é seguida pela organização ou pessoa, para garantir que uma vez estabelecidos os princípios, aquele nível desejado seja perseguido e mantido.

Autenticidade é a garantia de que você é quem diz ser. Em segurança da informação um dos meios de comprovar a autenticidade é através da biometria que esta ligado diretamente com o controle de acesso que reforça a confidencialidade e é  garantida pela integridade. De um ponto de vista mais reflexivo, a autenticidade de uma pessoa é atestada quando ela consegue ser espontânea e natural nas suas relações. Mais do que nunca, a autenticidade vem se tornando rara porque há uma macro-estrutura cultural com o poder de homogenizar gostos, tendências e ideologias. Ser autêntico em uma era como a nossa não apenas é cada vez mais difícil como também é cada vez mais valorizado.   

Segurança da informação